T185 steht für:
 Tower 185
 den Bagger T 185